Castellet (Alpy Górnej Prowansji) – francuska gmina w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże
 Castellet (Var) – francuska gmina w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże
 Castellet (Vaucluse) – francuska gmina w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże